Орава — річка в Словаччині
 Біла Орава — річка в Словаччині
 Чєрна Орава — річка в Польщі і Словаччині.
 Орава — історична область у Словаччині
 Оравський Град — розташований над містечком Оравський Подзамок (округ Дольни Кубін), у північно-західній Словаччині, поблизу автотраси зі Словаччини до Польщі.
 Орава — волость в Естонії
 Орава — село в Естонії